Condado de Latimer — um dos 77 condados do estado norte-americano do Oklahoma. 
Hugh Latimer Dryden — um engenheiro estadunidense. 
Andrew Latimer — um músico inglês.
George Latimer Bates — um naturalista e zoólogo dos Estados Unidos. 
Latimer (Mississippi) — uma Região censo-designada localizada no estado americano de Mississippi.
Alexander Latimer Blackford — um missionário norte-americano pioneiro na implantação da Igreja Presbiteriana do Brasil. 
Latimer (Iowa) — uma cidade localizada no estado americano de Iowa, no Condado de Franklin. 
35403 Latimer — um asteróide da cintura principal, a 2,1700735 UA. 
Latimer (Kansas) — uma cidade localizada no estado americano de Kansas, no Condado de Morris. 
Ivy Latimer — uma atriz australiana.
Rebecca Latimer Felton — uma escritora, professora, reformista. 
Josiah Latimer Clark — um engenheiro eletricista inglês. 

Desambiguação